Sibley peut faire référence à :

Patronymie 

Charles Gald Sibley (1917-1998), biologiste moléculaire et grand ornithologue américain.
Henry Hopkins Sibley (1816-1886), brigadier général pendant la guerre de Sécession.
Henry Hastings Sibley (1811-1891), premier Gouverneur du Minnesota.
John Sibley (1912-1973), animateur et réalisateur américain.
DeAlva Sibley (1922-1998), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine.
Antoinette Sibley (1939-), danseuse étoile britannique.
Brian Sibley (1949°), écrivain britannique.

Toponymie 

 Sibley, une ville située dans le Dakota du Nord ;
 Sibley, un village du comté de Ford dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Sibley, une ville située dans l’Iowa ;
 Sibley, une ville située en Louisiane ;
 Le comté de Sibley, un des comtés de l'État du Minnesota ;
 Sibley, un village du comté de Jackson, dans le Missouri, aux États-Unis.

Divers 
 La classification de Sibley-Ahlquist, un système de classification des oiseaux